MXX steht für:
 Flughafen Mora-Siljan (IATA-Code), schwedischer Flughafen
 römische Zahlzeichen für 1020

mxx steht für:
 Mawukakan (ISO-639-3-Code), Varietät der Sprachgruppe Maninka (Sprache)

Siehe auch:
 M20

Abkürzung